Дмитро Ковтун:

 Відомі носії 

 Ковтун Дмитро Володимирович (1965—2022) — російський підприємець, причетний до отруєння Олександра Литвиненка.
 Ковтун Дмитро Христофорович (1892 — ?) — підполковник Дієвої Армії УНР.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок